Hafey ist der Familienname folgender Personen:

 Bud Hafey (1912–1986), US-amerikanischer Baseballspieler
 Chick Hafey (1903–1973), US-amerikanischer Baseballspieler
 Tom Hafey (Baseballspieler) (1913–1996), US-amerikanischer Baseballspieler
 Tom Hafey (1931–2014), australischer Australian-Football-Spieler und -Trainer
 William Joseph Hafey (1888–1954), US-amerikanischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Scranton